Ла-Сьйота́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 24 км на південний схід від Марселя. Ла-Сьйота є батьківщиною сучасного варіанту гри петанк, надзвичайно популярної у Франції.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 16953 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 36419,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сьйота на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон